Ruis bezeichnet

 den frühere Namen einer Fraktion der Gemeinde Ilanz/Glion im Schweizer Kanton Graubünden, siehe  Rueun

 einen niederländischen Kurzfilm aus dem Jahr 2006, siehe Ruis (Kurzfilm, 2006) 
 einen niederländischen Kurzfilm aus dem Jahr 2015, siehe Ruis (Kurzfilm, 2015) 

  Willem Ruis (1945–1986), einen niederländischen Radio- und Fernsehmoderator.